The Strongest signifie « le plus fort » en français et peut désigner :
 The Strongest La Paz, un club bolivien de football basé à La Paz
 The Strongest, un film muet américain réalisé par Raoul Walsh, sorti en 1920